Федорус Григорій Аврамович — український вчений радянських часів вчений в царині фізики та техніки напівпровідників, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР.
 Федорус Олексій Григорович — доктор фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та Премії НАН України імені Н. Д. Моргуліса.